

Persone
 Alessandro Mazzinghi – pugile, scrittore e cantante italiano
 Angiolo Agostino Mazzinghi – religioso italiano
 Francesco Mazzinghi – ammiraglio italiano
 Guido Mazzinghi – pugile italiano

Altro
 Classe Mazzinghi – unità della Guardia costiera italiana